Takács Dániel (1884–1952) válogatott labdarúgó
 Takács Dániel (1986–) színész, bábművész, zenész